Steve Clark peut désigner :
 Steve Clark (1960-1991), guitariste anglais du groupe Def Leppard
 Steve Clark (né en 1986), joueur américain de soccer (football)
 Steve Clark (né en 1970), homme politique canadien en Ontario

en:Stephen Clark